

Patronyme

 Adrian Rawlins, acteur britannique ;
  (1874-1935), golfeur britannique ;
 John Rawlins, réalisateur américain ;
 John Aaron Rawlins, général américain ;
  (1850-1926), homme politique américain ;
 Joshua Rawlins (2004-), footballeur australien ;
  (1949-), psychologue américain ;
 Stuart Blundell Rawlins, général britannique.

Prénom 
 
  (1721-1800), homme politique américain.

Toponyme

Rawlins dans le Wyoming
Le comté de Rawlins dans le Kensas

Mais aussi
Ezekial "Easy" Rawlins, personnage de Walter Mosley
Michael Rawlins, personnage de soap britannique célèbre
Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom masculin